Pełna lista medalistów mistrzostw świata w kolarstwie szosowym w wyścigu ze startu wspólnego mężczyzn (zawodowców).

Wyniki

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie procyclingstats.com 
 Wyniki na stronie Sports123.com 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym